Fernando Montero Aramburú (Lima, 23 de junio de 1946) es un economista y empresario peruano. Fue ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry.

Biografía 
Hijo de Luis Alfonso Montero Muelle y Blanca Aramburú Elejalde. Nieto del periodista y político Andrés Avelino Aramburú Sarrio, sobrino del periodista Andrés Avelino Aramburú Salinas y del político Miguel Dammert Muelle. Es también descendiente del jurista y compositor José de la Torre Ugarte.

Realizó sus estudios de primaria y secundaria en la Escuela Inmaculado Corazón y en el Colegio Santa María Marianistas de la ciudad de Lima.

Estudió Economía y Administración de empresas en la Universidad del Pacífico. Estudió un MBA en la Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

De 1976 a 1980 trabajó en Nueva York como asesor financiero.  

De 1974 a 1975 trabajó en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial como funcionario de inversión.  

Fue vicepresidente del banco Kuhn, Loeb & Co.

De 1979 a 1980 fue socio de Hanseatic Corporation.

De 1989 a 1997 fue presidente de Hanseatic Corporation.

Actividad pública 
De agosto de 1980 a abril de 1982 fue director superior del Ministerio de Energía y Minas.

Ministro de Energía y Minas 
En agosto de 1982 fue nombrado como Ministro de Energía y Minas por el presidente Fernando Belaúnde Terry, reemplazando al renunciante Pedro Pablo Kuczynski.    

Durante su gestión, anunció que continuaría con la política petrolera impulsada por su antecesor. Defendió la llamada Ley Kuczysnki, que permitía la llegada de inversiones petroleras al Perú. Además, entraron en operación 14 centrales térmicas, 3 minicentrales hidroeléctricas, una línea de transmisión y una serie de redes de distribución primaria en el interior del país.  Tuvo también que enfrentar las revueltas hechas por la población en contra del proyecto minero Cerro Verde.

Renunció al cargo en diciembre de 1983.

Genealogía

Véase también 
 Segundo gobierno de Fernando Belaúnde

Referencias

Bibliografía 
 
 

Nacidos en Lima
Familia Aramburú
Economistas de Perú
Alumnado del Colegio Santa María Marianistas
Alumnado de la Universidad del Pacífico (Perú)
Ministros de Energía y Minas de Perú